Slovo ulpívání může mít více významů:
 Ulpívání (buddhismus) – v buddhistické terminologii zesílená, chronická forma ctižádostivosti.
 Ulpívání v psychologii (perseverace) – ulpívavé myšlení (perseverační) je takové, které se neustále vrací k původnímu tématu i při přílivu nových podnětů